Závěs znamená:

 závěs – jako textilní doplněk 
 závěs dveří nebo oken – jinak řečeno pant
 závěs automobilu – zavěšovací zařízení pro připojení vozíku
 jízda v závěsu – jízda vozidel těsně za sebou
 závěs kol – zavěšení kol vozidla
 závěs (statika) – tažený prvek u zavěšených konstrukcí (např. most)

Externí odkazy